Роланд Алюконіс — литовський хокеїст
 Роланд Андерсон — американський артдиректор
 Роланд Андерссон — шведський футболіст
 Роланд Аш — німецький гонщик
 Роланд Бергкамп — нідерландський футболіст
 Роланд Берріс — американський юрист і політик
 Роланд Варга — угорський футболіст
 Роланд Вест — голлівудський режисер
 Роланд Візер — німецький легкоатлет
 Роланд Вольфарт — колишній німецький футболіст
 Роланд Гедлі Сміт — британський дипломат
 Роланд Еммеріх — американський кінорежисер 
 Роланд Кекень — угорський веслувальник
 Роланд Лайтінгер — австрійський гірськолижник
 Роланд Лессінг — естонський біатлоніст
 Роланд Лінц —  австрійський футболіст
 Роланд Маттес — німецький плавець
 Роланд Меленсон — колишній канадський хокеїст
 Роланд Міченер — канадський політик, дипломат, 20-й генерал-губернатор Канади
 Роланд Нільссон — шведський футболіст
 Роланд Ратценбергер — австрійський автогонщик
 Роланд Сандберг — шведський футболіст
 Роланд Теодор Симонетт — перший прем'єр-міністр Багамських Островів
 Роланд Тотеро — американський кінооператор та актор
 Роланд Уграй — угорський футболіст
 Роланд фон Гесслін — німецький офіцер
 Роланд Юхас — угорський футболіст
 Роланд Янг — голлівудський актор

Див. також 
 Роланд (герой епосу)
 Роланд (значення)